Новоорловка — название населённых пунктов.

Россия 
 Новоорловка — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.
 Новоорловка — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области.

Украина 
 Новоорловка — село в Шахтёрском районе Донецкой области.